

Toponyme 

 La Spezia, une ville italienne de Ligurie ;
 Spezia, une station du métro de Turin ;
 Province de La Spezia, une province italienne ;
 Riccò del Golfo di Spezia, une commune italienne de Ligurie.

Patronyme 

 Maria Spezia, soprano italienne du .

Autres 
 Spezia Calcio 1906, un club italien de football
 Basket Spezia Club, un club italien de basketball